Kükenthal är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Georg Kükenthal (1864–1955), tysk teolog och botaniker
 Willy Kükenthal (1861–1922), tysk zoolog

Tyska efternamn